Caroto ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Caroto (1488–1566), italienischer Maler
 Giovanni Francesco Caroto (≈1480–1555), italienischer Maler